Црмница може бити:

 Црмница (област), географска област у Црној Гори
 Црмница (ријека), река у Црној Гори
 Црмница (жупа),